András Török (1978-), joueur de squash hongrois ;
 Ferenc Török (1971-), réalisateur hongrois ;
 Ferenc Török (1935-), un athlète hongrois ;
 Gyula Török (1938-), un boxeur hongrois ;
 Jean-Paul Török (1936-), un historien du cinéma, scénariste, réalisateur et professeur ;
 László Török (1941-2020), égyptologue et archéologue, spécialiste de la Nubie ;
 Mária Török (1925-1998), une psychanalyste française ;
 Marianna Török (1877-1968), une noble hungaro-égyptienne
 Péter Török (1951-1987), un footballeur hongrois.
 Famille Török, une famille noble hongroise :

 (1460-1521)
 (1502-1550) 
 (1530-1571) 
 (1564-1618)
 (1529-1562), 
 (1580/1585-1617) 
 (1580-1603)

Homonymie de patronyme hongrois